Tasciovanus fou un rei britó del  que va governar sobre els catuvel·launs i els trinovants al sud-est d'Anglaterra. Va governar uns quinze anys. Es coneix per algunes monedes datades entre el 25 i el 10 aC. Va succeir a Dubnovel·laune (Dubnovellanus vers 30 a 25 aC). Governava al modern Hertfordshire i hauria traslladat la seva capital a Verulamium (actual Saint Alban). S'han trobat algunes monedes encunyades a Camulodunum (Colchester) entre 15 i 10 aC el que sembla indicar una conquesta d'aquest territori on governava Addedomaros, cabdill dels trinovants.

Va morir vers el 9 aC i el va succeir el seu fill Cunobel·lí que va regnar a Camulodunum. Un altre fill, Epaticcos, va regnar sobre una facció dissidents dels atrebats. A la "Historia regum Britanniae" (de vers 1135) escrita per Geoffroy de Monmouth, on es relaten les vides mítiques d'antics sobirans, apareix amb el nom de Tenuantius.

Referències 
 Venceslas Kruta, Les Celtes, Histoire et Dictionnaire, Éditions Robert Laffont, París, 2000, ().
 John Haywood, Atlas historique des Celtes, éditions Autrement, París, 2002, ().
 Geoffrey de Monmouth, Histoire des rois de Bretagne, traduït per Laurence Mathey-Maille, Les Belles lettres, París, 2004, ().

Reis britons de l'edat antiga
Catuvel·launs